Luchazi désigne :
 les Luchazi, un peuple d’Afrique australe ;
 la  langue des Luchazi.